Il doppio  dello  São Léo Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Franco Ferreiro e Rubén Ramírez Hidalgo erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Fabiano de Paula e Júlio Silva hanno battuto in finale Ariel Behar e Horacio Zeballos 6–1, 7–6(7–5).

Teste di serie

  Ariel Behar /  Horacio Zeballos (finale)
  Guilherme Clezar /  Alessandro Motti (quarti di finale)

  Marcel Felder /  Franko Škugor (semifinali)
  Boris Pašanski /  Antonio Veić (primo turno)

Tabellone

Note 
 

São Léo Open 2012